Yerba puede referirse a:
 yerba mate, Ilex paraguariensis, usada para preparar el mate como infusión;
 yerba, nombre coloquial (en algunos países) de la hierba conocida como marihuana;
 yerba o hierba
 Yerba, isla del norte de África, perteneciente a Túnez;
 Plaza de la Yerba, en Jerez de la Frontera (España).
 Yerba, nombre de la bomba atómica n.º 750 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
Véase también
 Jerba, fruto del jerbo.